2 miejscowości w Estonii:
 Seli – wieś w prowincji Rapla, w gminie Rapla.
 Seli – wieś w prowincji Harju, w gminie Rae.